Frente Oriental (Primeira Guerra Mundial) — entre os exércitos das Potências Centrais e do Império Russo localizado na parte oriental da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial 
Frente Oriental (Segunda Guerra Mundial) (1941—1945) — entre os exércitos da Alemanha nazista e a União Soviética; também conhecida como Grande Guerra Patriótica na União Soviética 
Frente Oriental (Sudão) — coligação de grupos rebeldes que operam no leste do Sudão, ao longo da fronteira com a Eritreia